Trautvetter ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Trautvetter (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Benjamin Trautvetter (* 1985), deutscher Handballspieler
 Ernst Rudolph von Trautvetter (1809–1889), deutscher Botaniker
 Friedrich Trautvetter († 1864), Geh. Kirchenrat, Oberkonsistorialrat in Eisenach
 Johann Friedrich Trautvetter (1827–1895), deutscher Weber, Wohltäter von Seebergen bei Gotha
 Johan Reinhold von Trautvetter († 1741), schwedischer Baron und Generalleutnant
 Paul Trautvetter (1889–1983), Schweizer Pfarrer und Pazifist
 Rudolf Trautvetter (1891–1982), deutscher Offizier